Ел Сојате има више значења:

 Ел Сојате (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сојате (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сојате (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сојате (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сојате (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сојате (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сојате (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сојате, Лома дел Сојате (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сојате (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сојате (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сојате, Ел Зојате (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику